Diese Liste enthält alle offiziellen Spiele der luxemburgischen Fußballnationalmannschaft der Männer.

1911 bis 1919

1920 bis 1929

1930 bis 1939

1940 bis 1949

1950 bis 1959

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019 

Anmerkung: Das für den 29. Mai 2012 angesetzte Testspiel gegen Italien in Parma wurde wegen des Erdbebens in der Region Emilia-Romagna abgesagt.

Seit 2020

Statistik

Gegner

Anlässe

Spielorte

Austragungsorte der Heimspiele

Länderspielbilanzen

Fußnoten

Weblinks 
 Website des luxemburgischen Fußballverbandes FLF (französisch)
 Alle Spiele bei rsssf.com (englisch)

Luxemburg
!Landerspiele